Гаэтан Лаборд (; 3 мая 1994, Мон-де-Марсан, Франция) — французский футболист, нападающий клуба «Ницца».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Стад Монтуа», в составе которого занимался с 2000 по 2008 годы. В 2008 году перешёл в академию клуба «Бордо», в котором занимался до 2011 года. В 2011 году Лаборд перешёл во взрослый состав «Бордо», но игровой практики не получал. 19 августа 2013 года на правах аренды перешёл в парижский «Ред Стар», выступающий в Лиге 3. В клубе провёл сезон 2013/14. В общей сложности, за клуб Лаборд сыграл 24 матча и забил 14 мячей. 18 июля 2014 года Лаборд был отдан в аренду в «Брест» до конца сезона 2014/15. Дебютировал в клубе 3 января 2015 года в матче Кубка Франции против «Лаваль». За сезон Лаборд сыграл 26 матчей и забил два мяча. По окончании сезона вернулся в «Бордо». 10 декабря 2015 года Лаборде дебютировал в Лиге Европы в матче против казанского «Рубина» и забил гол на 58-й минуте матча. Три дня спустя Лаборд дебютировал в Лиге 1 в матче против «Анже», где на 79-й минуте заменил Диего Ролана.

8 января 2016 года Лаборд на правах аренды перешёл в «Клермон» до конца сезона 2015/16. Дебютировал в клубе 15 января в матче против клуба «Ним». Свой первый гол за «Клермон» Лаборд забил 29 января в матче против «Нанси».

1 сентября 2022 года перешёл в клуб «Ницца», подписав четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила  10 млн евро. 4 сентября дебютировал за новый клуб, выйдя в стартовом составе матча Лиги 1 против «Монако».

Международная карьера 
Лаборд представлял юниорские сборные Франции до 17, 18, 19 и 20 лет.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Ницца»